Het seizoen 1923/24 was de tiende editie van de Belgische Tweede Klasse en ging van start in september 1923 en eindigde in april 1924. De officiële naam destijds was Promotion (Bevordering of Promotie). Dit seizoen werd Bevordering voor het eerst opgesplitst in twee reeksen van 14 ploegen. SC Anderlechtois werd winnaar in reeks A en White Star Woluwe AC in reeks B.  Beide ploegen promoveerden samen met FC Malinois naar de ere-afdeling.Het officiéle klassement van reeks B is niet correct, hieronder vind je het juiste klassement.Er werden ook twee wedstrijden aangegeven voor de titel in reeks B, maar werd in één keer afgehaspeld op neutraal terrein in het Dudenpark.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Ere-Afdeling voor de start van het seizoen:
 SC Anderlechtois (voorlaatste) degradeerde na twee seizoenen in Ere-Afdeling. 
 Uccle Sport (laatste) degradeerde na één seizoen in Ere-Afdeling.

Gepromoveerde teams
Door de uitbreiding van Bevordering van 1 reeks van 14 ploegen naar 2 reeksen van 14 ploegen promoveerden 14 clubs uit de regionale afdelingen voor de start van het seizoen.
Deze teams waren gepromoveerd uit de regionale afdelingen voor de start van het seizoen:
 Fléron FC - na één seizoen terug in tweede nationale.
 CS La Forestoise - na één seizoen terug in tweede nationale.
 AEC Mons - na twee seizoenen terug in tweede nationale.
 US Tournaisienne - na vijf seizoenen terug in tweede nationale.
Daarnaast maakten volgende 10 clubs maakten hun debuut in tweede nationale:
 Sint-Ignatius SC Antwerpen
 SV Blankenberghe
 SR Dolhain FC
 Racing FC Montegnée
 Oude God Sport
 AS Renaisienne
 Entente Tamines
 AA Termondoise
 Skill Racing Union
 Vilvorde FC

Deelnemende teams
De 28 ploegen werden over twee reeksen van 14 verdeeld:

Bevordering reeks A 
Deze ploegen speelden in het seizoen 1923-24 in Bevordering reeks A. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking:

Bevordering reeks B 
Deze ploegen speelden in het seizoen 1923-24 in Bevordering reeks B. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking:

Eindstand Bevordering

Reeks A

Reeks B 

 Testwedstrijd voor de titel
White Star Woluwe AC en CS La Forestoise eindigden beide met 39 punten op de eerste plaats. Testwedstrijd op Union Saint-Gilloise dient te beslissen over de titel. White Star Woluwe AC toont zich de sterkste doordat De Geynst net voor affluiten de 1-2 binnen schiet.White Star haalt zo de titel en bijhorende promotie binnen, CS La Forestoise speelt tegen de nummer twee van de andere reeks voor de derde stijger.

Uitslagentabel

Bevordering reeks A

Bevordering reeks B

Promoverende teams
 Testwedstrijden voor promotie
Naast de winnaars van de twee reeksen, promoveerde ook de winnaar van een testwedstrijd tussen de twee ploegen die tweede werden. FC Malinois versloeg hierin CS La Forestoise over twee wedstrijden.

Deze teams promoveerden naar Ere Afdeling op het eind van het seizoen:
 SC Anderlechtois (kampioen reeks A) promoveert na 1 seizoen terug naar de Ere Afdeling.
 White Star Woluwe AC (kampioen reeks B) promoveert voor het eerst naar de Ere Afdeling.
 FC Malinois (winnaar testwedstrijden) promoveert na twee seizoenen terug naar Ere Afdeling.

Degraderende teams
De laatste 4 ploegen van elke reeks degradeerden naar de regionale afdelingen.  Volgende acht ploegen degradeerden, waarvan zeven na één seizoen :
 CS de Schaerbeek (11e reeks A) degradeert na twee seizoenen in Bevordering.
 Skill Racing Union (12e reeks A)
 AEC Mons (voorlaatste reeks A)
 US Tournaisienne (laatste reeks A)
 Vilvorde FC (11e reeks B)
 AA Termondoise (12e reeks B)
 Entente Tamines (voorlaatste reeks B)
 Fléron FC (laatste reeks B)

Referenties

Tweede klasse voetbal België
Belgie 2